Lindsay (voornaam), een van oorsprong Engelse voornaam
Lindsay (zangeres), een Vlaams zangeres
Lindsay (Californië), plaats in de Amerikaanse staat Californië
Lindsay (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Lindsay (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Lindsay (Ontario), plaats in de Canadese provincie Ontario
Lindsay (Cooke County, Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas, Cooke County
Lindsay (Reeves County, Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas, Reeves County
Lindsay (kunstenaarsfamilie), een familie Australische kunstenaars

Zie ook 
 Lindsey (doorverwijspagina)